Bjørnson ist ein patronymisch gebildeter norwegischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Bjørn“.

Namensträger 
 Bjørn Bjørnson (1859–1942), norwegischer Schauspieler, Regisseur, Dramatiker und Theaterleiter
 Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910), norwegischer Dichter und Politiker
 Hartman Bjørnson (1889–1974), norwegischer Turner

Siehe auch 
 Bjornsen
 Björnsson

Familienname
Norwegischer Personenname
Patronym